Цеханув:

 Цеханув — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Цеханувский повят.
 Цеханув — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Цеханувский повят, Мазовецкое воеводство.